In Slovenië:
Podgora (Dobrepolje), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrepolje
Podgora (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
Podgora (Ravne na Koroškem), een plaats in de Sloveense gemeente Ravne na Koroškem
Podgora (Straža), een plaats in de Sloveense gemeente Straža
Podgora (Šmartno ob Paki), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno ob Paki
Podgora pri Dolskem, een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljani
Podgora pri Zlatem Polju, een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
In Kroatië:
Podgora (Dubrovačko Primorje)
Podgora (Kumrovec)
Podgora (Split-Dalmatië), een gemeente in de Kroatische provincie Split-Dalmatië